Dören ist der Name folgender geografischer Objekte:
 im niederdeutschen Sprachraum einen Pass durch ein Gebirge, siehe Dören (Geographie)

Dören ist der Familienname folgender Personen:
 Edgar Dören (1941–2004), deutscher Autorennfahrer

siehe auch:
 Doren, Dohren, Döhren